WBQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Beaver (Alaska) (Stati Uniti)
 wbq – codice ISO 639-3 della lingua waddar